HMS Hyacinth je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Hyacinth (1829) 
 HMS Hyacinth (1881) 
 HMS Hyacinth (1898) 
 HMS Hyacinth (K84)

Hyacinth